Halo () — многозначный термин.

Медиафраншиза 
 Halo (серия игр)

Игры 
 Halo: Combat Evolved
 Halo: Combat Evolved Anniversary
 Halo 2
 Halo 2 Anniversary
 Halo 3
 Halo 3: ODST
 Halo Wars
 Halo: Reach
 Halo 4
 Halo 5: Guardians
 Halo Wars 2
 Halo Infinite

Книги 
 Halo: The Fall of Reach
 Halo: The Flood
 Halo: First Strike
 Halo: Contact Harvest
 Halo: Ghosts of Onyx
 Halo: Glasslands
 Halo: Cryptum
 Halo: Primordium
 Halo: Silentium
 Halo: The Thursday War
 Halo: Mortal Dictata
 Halo: Broken Circle
 Halo: New Blood
 Halo: Huners in the Dark
 Halo: Saint's Testimony
 Halo: Last Light
 Halo: Shadow of Intent

Фильмы 
 Halo 4: Идущий к рассвету
 Halo: Сумерки

Сериалы 
 Halo (сериал)

Аниме 
 Halo Legends

Музыка 
 Лорел Хейло
 Номера Halo
 Halo (альбом Celan)
 Halo (альбом Current 93)
 Halo (песня Depeche Mode)
 Halo (песня Бейонсе)
 Halo (песня Machine Head)
 Halo (песня SOiL)

Другое 
 HALO Trust
 Halo (устройство безопасности) — дуга безопасности в болидах с открытыми колёсами.

См. также 
 Гало (значения)
 Halo Friendlies
 Halo of Blood
 Burn Halo
 The Black Halo
 A Dark Halo

Примечания